Ancora — альбом группы Il Divo, созданной британским продюсером Саймоном Коуэллом в 2004 году. Альбом был выпущен 7 ноября 2005 года в Великобритании и континентальной Европе. Релиз в Латинской Америке и США состоялся 24 января 2006 года. Альбом содержит одну песню, исполненную на латинском языке, одну на итальянском, две на французском, две на английском и шесть на испанском. Американское издание отличалось от европейского: были убраны две песни — «Ave Maria» и «Unchained Melody» и добавлена одна — «Esisti dentro me». Продюсер — Стив Мак.

Синглы 
Перед релизами альбома было выпущено четыре сингла — «Unchained Melody» (8 июля 2005), «O Holy Night» (18 сентября 2005), «» (14 ноября 2005) и «All by Myself» (22 января 2006).

Список композиций

Места в чартах

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Syco Music
Альбомы Il Divo
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums